Vestia može označavati:
 Vestia (Animalia) P. Hesse, 1916, rod molusca iz porodice Clausiliidae 
 Vestia (Plantae) Willd., biljni rod iz porodice Solanaceae